Pozzillesi – abitanti di Pozzilli
Pozzillesi – abitanti di Pozzillo (Acireale)